Стивен Лонг (): Стивен Лонг (1817—1894) — американский исследователь, изобретатель и инженер.
  (род. 1951) — английский крикетчик и хоккеист на траве.
  (род. 1950) — американский физиолог.
  (род. 1960) — американский профессор этики.